Christian Reder (v.1661-1729), peintre allemand ou italien ;
 Gigi Reder (1928-1998), acteur italien ;
 Rudolf Reder (1881-1968), survivant du camp de Bełżec.

Voir aussi

 Reder Mor, bateau de pêche.
 Reeder, ville américaine dans le Dakota du Nord.
 Alfred Rehder, botaniste américain.